Die Bridgestone Doubles 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 5. bis 7. April 1985 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in der Präfektur Tokio